Boris Nikolajevič Zolotarev (ruski: Борис Николаевич Золотарев) (13. ožujka 1953., stanica Temigojevskaja, Krasnodarski kraj).

Završio je školu za proizvodnju elektroničke opreme u Krasnodaru.

Od travnja 2001. je gubernator Evenčkog AO.

Zolotarev, Boris Nikolajevič
Ruski političari